Doomsday puede hacer referencia a:
Doomsday, personaje ficticio que aparece en los libros e historietas publicados por la editorial DC Comics;
Doomsday: El día del juicio, película británica de 2008 dirigida por Neil Marshall;
Libro Domesday (con una “o”), llamado Doomsday por la ortografía del siglo XI;
Doomsday, banda de rock fundada en León en 1994.
Doomsday, canción de Architects (2017);